Winnipeg, grad u Kanadi
 Winnipeg (jezero)
 Winnipeg (rijeka)